Terremoto di Norcia del 1979 – terremoto in Umbria nel 1979
 Terremoto dell'Umbria del 1984  – terremoto in Umbria nel 1984
 Terremoto di Umbria e Marche del 1997  – terremoto in Marche e Umbria nel 1997
 Terremoto del Centro Italia del 2016 e del 2017 – terremoto in Centro Italia nel 2016 e 2017